Scrub Creek ist der Name folgender geographischer Objekte:

Fließgewässer in Australien:
 Scrub Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (Korallenmeer) in Queensland
 Scrub Creek (Mackenzie River), Nebenfluss des Mackenzie River (Fitzroy River) in Queensland
 Scrub Creek (Sellheim River), Nebenfluss des Sellheim River in Queensland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Scrub Creek (Texas)